L'équipe de baseball des Twins du Minnesota est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1901-2010)

Saison régulière 
 110 saisons de Ligue majeure : 8232 victoires pour 8816 défaites (0,483)
 10 titres de Division : 1969, 1970, 1987, 1991, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010
 4 titres de Ligue : 1924, 1925, 1933, 1965

Séries éliminatoires 
 5 participations en Série de division : 5 victoires pour 17 défaites (0,227), 1 série gagnée : 2002
 5 participations en Série de championnat : 9 victoires pour 12 défaites (0,428), 2 séries gagnées : 1987, 1991
 6 participations en Série mondiale : 19 victoires pour 21 défaites (0,475), 3 séries gagnées : 1924, 1987, 1991
 Bilan en séries éliminatoires : 33 victoires pour 50 défaites (0,398)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Minnesota Twins sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Minnesota Twins sur Baseball-Reference.com

Minnesota Twins